Флавий Гигин () — римский политический деятель начала IV века.

Гигин происходил из Италии. В 331—332 годах он занимал должность префекта Египта. Известно, что ему доносили на Афанасия Великого, будто тот «бросал камни в царские изображения»

Примечания

Литература 
 

Префекты Египта